Le mot poitevin désigne les habitants du Poitou ou de la ville de Poitiers ainsi que ce qui leur est relatif.

Géographie 
 le Poitevin est une région naturelle de France située dans le département de la Vienne.
 Le Marais poitevin est une région naturelle de France partagée entre trois départements (Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime).

Institutions 
 Le Parc interrégional du Marais poitevin est un parc naturel régional français créé en 1979.
 La Maison du marais poitevin est un écomusée qui retrace l'histoire du Marais mouillé et de ses habitants.

Sports

Langues et traditions 
 Le poitevin est une variété du « poitevin-saintongeais ».
 Voir aussi : Créatures du folklore poitevin.

Patronymes 

 Alphonse Poitevin (1819-1882), photographe français.
 Arnaud Poitevin (1974-), dessinateur de bandes dessinées.
 Auguste Le Poitevin de L'Égreville (1791-1854), homme de lettres et dramaturge français.
 Francine Poitevin (1869-1946), enseignante, écrivaine et ethnologue de la ruralité poitevine.
 Georges Le Poitevin (1912-1993), peintre français.
 Guy Poitevin (1937-2004), sociologue français, spécialiste de l'Inde.
 Guy Poitevin (1927-2008), footballeur français.
 Jean Étienne Casimir Poitevin de Maureilhan (1772-1829), général français.
 Jean-François Poitevin (1752-1840), homme politique français, député du Var.
 Louise Poitevin (1820-193), pionnière de l'aviation.
 Marc-Henri Évariste Poitevin (1877-1952), dit « Goulebenéze », écrivain, barde, poète et chansonnier charentais.
 René Poitevin (1911-1972), résistant français.
 Philippe Poitevin (1831-1907), sculpteur français.
 Thomas Poitevin (1980-), comédien, auteur de théâtre et metteur en scène français.

Animaux 
 Le Poitevin mulassier est un cheval de trait.
 La Poitevine est une race de chèvres.
 Le poitevin est un chien de chasse.

Gastronomie 
 Le Broyé poitevin est un gâteau.
 Le Farci poitevin est un pâté de légumes.

Homonymie de patronyme